Дмитрий Викторович Макаров (род. 26 ноября 1992 года) — российский игрок в хоккей с мячом.

Карьера 

Выступал в дубле «Енисея» и команде первой лиги «Енисей-2». 

В Суперлиге дебютировал 15 февраля 2012 года, выйдя на замену в игре против «Водника».  
Всего за сезон провёл 4 игры. При этом продолжал выступать в Высшей лиге за «Енисей-2». 
Кроме того пробовался в командах «СКА-Свердловск» (1 игра) и «Уральский трубник» (на лёд не выходил). 
В декабре 2013 года стал чемпионом мира среди молодёжи (U23), проведя 5 игр, а также отметившись голом в ворота молодёжной сборной Казахстана. 

В кубке Мира принимал участие в 7 турнирах (2013-2019) - 34 игры, 5 мячей. 
В суперкубке России принимал участие 5 раз (2014/15-2017/18, 2021/22) - 5 игр, 1 мяч, 2 передачи. 

1-ый мяч забил в 44 игре, 5 января 2014 года в домашнем матче с командой Уральский трубник (6:3), на 17 минуте.
50-ый мяч забил в 202 игре, 9 февраля 2019 года в домашнем матче с Зорким (16:4), на 1 минуте с передачи Алмаза Миргазова.
100-ый мяч забил в 326 игре, 6 марта 2023 года в домашнем матче с командой Байкал-Энергия (6:3), на 86 минуте с передачи Александра Егорычева.

Достижения 

 клубные (отечественные):

 Чемпион России - 2014, 2015, 2016, 2021. 
 Серебряный призёр чемпионата России - 2018. 
 Бронзовый призёр чемпионата России - 2013, 2017, 2020. 
 Финалист кубка России - 2014, 2016, 2017. 
 Обладатель суперкубка России - 2015/16, 2017/18. 
 Финалист суперкубка России - 2014/15, 2016/17, 2021/22. 
 Победитель открытого кубка Красноярского края - 2021. 
 
 клубные (международные):

 Обладатель кубка Мира - 2015. 
 Финалист кубка Мира - 2017. 

 в составе сборной России:

 Чемпион мира - 2019. 
 Второй призёр турнира четырёх наций - 2018. 
 Второй призёр турнира трёх наций - 2020. 
 Чемпион мира среди молодёжи - 2013. 

 личные:

Включался в список 22 лучших игроков сезона - 2015.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

На начало сезона 2022/2023 забивал мячи в ворота 14 / 6 команд 

  Чемпионат России                    Кубок России
  1.Кузбасс             = 20 мячей    1.Сибсельмаш       = 7
  2.Сибсельмаш          = 10          2.СКА-Нефтяник     = 5
  3-4.Строитель         =  8          3.Кузбасс          = 3
  3-4.Уральский трубник =  8          4-5.Байкал-Энергия = 2
  5-6.Зоркий            =  6          4-5.Студенческая
  5-6.Волга             =  6              сборная России = 2
  7-9.Динамо М          =  5          6.Динамо М         = 1
  7-9.Родина            =  5
  7-9.Мурман            =  5
 10-13.Водник           =  4
 10-13.Байкал-Энергия   =  4
 10-13.СКА-Нефтяник     =  4
 10-13.Ак Барс-Динамо   =  4
 14.Старт               =  2

На начало сезона 2022/2023 количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 52 играх 
по 2 мяча забивал в 14 играх 
по 3 мяча забивал в 1 игре 
по 4 мяча забивал в 2 играх 

Свой 91 мяч забросил в 69 играх, в 230 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 6 играх 
по 2 мяча забивал в 4 играх 
по 3 мяча забивал в 2 играх 

Свои 20 мячей забросил в 12 играх, в 62 играх мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 12 матчей / 2 мяча;   7 побед, 1 ничья, 4 поражения.

Ссылки 

 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Енисей»